

Петриково — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Петриково — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел